Tsna is de naam van meerdere rivieren in Rusland:
 Tsna (Moksja), stromend door de oblasten Tambov en Rjazan, uitmondend in de Moksja.
 Tsna (Mstinomeer), stromend door de oblast Tver, uitmondend in het Mstinomeer.
 Tsna (Oka), stromend door de oblast Moskou, uitmonded in de rivier Oka.